John Coetzee (kinderboekenschrijver), Zuid-Afrikaans schrijver van, meest historische, kinderboeken.
 John Maxwell Coetzee, Zuid-Afrikaans romanschrijver, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 2003.